PDD se može odnositi na:

 Pregna-4,20-dien-3,6-dion
 Pinky Dinky Doo, animirana TV serija